Cette liste présente les 20 membres de la  du Løgting des Îles Féroé élus lors des élections générales du 18 juillet 1906.

Liste

Voir aussi 
 Élections générales des Îles Féroé de 1906

Liste des membres du Løgting